Szathmárnémethi Mihály (1638–1689) református esperes, lelkész
 Szathmárnémethi Mihály (1667 k.–1709) tanár